Ключи-Булакское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Братском районе Иркутской области России. Административный центр — село Ключи-Булак.

Состав 
В состав Ключи-Булакского муниципального образования входят:
 село Ключи-Булак (административный центр)
 деревня Кумейка
 деревня Леонова

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 2301 человек, в том числе 1070 мужчины и 1231 женщина.

Примечания

Ссылки 
 Закон Иркутской области № 76-оз от 2 декабря 2004 года «О статусе и границах муниципальных образований Братского района Иркутской области» 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области